Cruzential — другий студійний альбом датської групи Kashmir.

Композиції 
 Vote 4 Dick Taid – 4:24
 Stand – 4:07
 Prawn's Blues – 4:10
 Bring Back Superman – 3:59
 Travelogue – 3:44
 Could We Kill Fred? – 4:22
 Dring – 4:59
 Star in My Movie – 3:36
 Gloom – 4:03
 Beamed – 4:15
 Lollypork Stomp – 1:47
 Victoria – 3:40
 Bag of Flash & Thyme – 5:02

Джерела 
 Cruzential  allmusic
 Cruzential  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Kashmir